Keiter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Keiter (1843–1907), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Friedrich Keiter (1906–1967), deutscher Anthropologe, Rassenbiologe und Hochschullehrer
 Hans Keiter (1910–2005), deutscher Feldhandballspieler
 Heinrich Keiter (1853–1898), deutscher Schriftsteller, Redakteur des Westfälischen Merkur und des Deutschen Hausschatzes
 Hellmut Keiter (1940–2007), deutscher Physiker
 Therese Keiter (1859–1925), deutsche Schriftstellerin